Sonntagskränzchen waren literarische oder politische Vereine im 19. Jahrhundert:
 Sonntagskränzchen (Elberfeld), andere Bezeichnung für den Wuppertaler Dichterkreis
 Sonntagskränzchen (Kaiserslautern), liberaldemokratischer Verein um Philipp Peter Schmidt
 Sonntagskränzchen (Stuttgart), literarischer Verein in Stuttgart